Chancay pode ser:

Chancay - um distrito da província de San Marcos, região de Cajamarca;
Chancay - um distrito da província de Huaral, região de Lima.

Ver também
 Chançay

Desambiguações de topônimos